Раменський Леонтій Григорович (1884-1953) — радянський ботанік

Раменський — село, Мосальський район, Калузька область
 Раменський — селище, Дмитровський міський округ, Московська область

Див. також 
 Раменське
 Раменський міський округ